Bertillon är ett franskt efternamn. Bland bemärkta personer med namnet är:

 Alphonse Bertillon (1853–1914), fransk polisofficer och biometrisk forskare
 Jacques Bertillon (1851–1922), fransk statistiker och demograf
 Louis Bertillon (1821–1883), fransk statistiker och demograf

Se även 
Bertillonage

Franska efternamn